Art Spiegelman (1948-) auteur de bande dessinée américain ;
 Nadja Spiegelman (1987-) écrivaine et éditrice américaine, fille du précédent ;
  (1946-), juge australien ;
 Peter Spiegelman (1958-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Sol Spiegelman (1914-1983), biologiste moléculaire.